L'edizione 1964-1965 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Losanna. Capocannonieri del torneo furono Rolf Blättler (Grasshoppers) e Pierre Kerkhoffs (Losanna), con 19 reti.

Stagione

Novità 
Dalla Lega Nazionale A 1963-1964 sono stati retrocessi in Lega Nazionale B lo Sciaffusa e il Cantonal Neuchâtel, mentre dalla Lega Nazionale B 1963-1964 sono stati promossi il Lugano e il Bellinzona.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera e qualificata in Coppa dei Campioni 1965-1966
      Vincitore della Coppa Svizzera 1964-1965 e qualificato in Coppa delle Coppe 1965-1966
      Qualificata in Coppa delle Fiere 1965-1966
      Retrocessa in Lega Nazionale B 1965-1966.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Statistiche

Calendario

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 Losanna Campione di Svizzera 1964-1965 e qualificato alla Coppa dei Campioni 1965-1966.
 Sion vincitore della Coppa Svizzera 1964-1965 e qualificato alla Coppa delle Coppe 1965-1966.
 Basilea e Servette qualificati alla Coppa delle Fiere 1965-1966.
 Bellinzona e Chiasso retrocesse in Lega Nazionale B.

Note

Bibliografia 
 Gazette de Lausanne, annate 1964 e 1965;
 Gazzetta Ticinese, annate 1964 e 1965;
 Popolo e Libertà, annate 1964 e 1965;
 Archivio storico del L'Express, annate 1964 e 1965;
 Archivio storico del L'Impartial, annate 1964 e 1965;
 Archivio storico del Le Temps, annate 1964 e 1965;

Collegamenti esterni 
 
 
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1964
Calcio nel 1965
1964-1965